Lidice může označovat:

 Lidice – obec na Kladensku ve Středočeském kraji (po druhé světové válce po obnově označovány též jako Nové Lidice)
 Vyhlazení Lidic – nacistický válečný zločin spáchaný v roce 1942 jako odveta za atentát na Reinharda Heydricha
 Památník Lidice – památník vyhlazení Lidic nacisty 
 Společnost pro obnovu Lidic
 Lidice budou žít (Lidice Shall Live) – kampaň za obnovu Lidic, jejímž hlavním iniciátorem byl Barnett Stross 
 Lidice u Otrub, dříve také Menší Lidice, dnes osada v obci a katastrálním území Otruby
 Lidice (jméno) – křestní jméno používané od vyhlazení Lidic dodnes po celém světě
 Lidice (film, 2011) – český film z roku 2011
 Lidice (loď) – námořní obchodní loď
 Aféra lodi Lidice
 Lidice (Martinů) – symfonie Bohuslava Martinů
 Lídice – město v Panamě pojmenované podle Lidic
 Lidice (závod) – závod v silniční cyklistice

Související články 
 Ležáky
 Heydrichiáda